Vasikanpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasikanpää (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Vasikanpää (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar